

Médecine 
Le chancre est une ulcération, le plus souvent génitale, souvent provoquée par une IST. On distingue :
 le chancre syphilitique, induré et indolore, provoqué par Treponema pallidum ;
 le chancre mou, non induré et douloureux, provoqué par Haemophilus ducreyi ;
 le trypanome (chancre apparaissant lors d'une infection par le Trypanosome) ;
 le sarcopte scabiei (agent de la gale) peut également donner un chancre nommé chancre scabieux.

Pathologie végétale 
Les chancres sont des  maladies cryptogamiques provoquées généralement par un champignon phytopathogène (chancre fongique) ou d'origine bactérienne (chancre bactérien) qui touchent différentes espèces d'arbres ou plantes ligneuses.

Jeu vidéo 
 World Of Warcraft : "Chancre impie" est une attaque de la classe Chevalier de la mort.
 Starcraft II : Le chancre est une unité appartenant à la race Zerg, existant sur les 3 extensions du jeu.